Het curling voor de vrouwen op de Olympische Winterspelen 2018 in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang vond plaats van 14 tot en met 25 februari 2018. Er namen in totaal tien landen aan deel waaronder titelverdediger Canada en gastheer Zuid-Korea. De wedstrijden werden gespeeld in het Gangneung Curling Centre in het Olympisch Park.

Olympisch kampioen Curling 2018 werd Zweden. Zij versloegen Zuid-Korea met 8-3 in de finale. Het brons ging naar Japan dat van Groot-Brittannië won.

Groepsfase

Stand

Wedstrijden

Play-offs

Halvefinales 
Vrijdag 23 februari 2018, 20:05 uur

3e/4e plaats 
Zaterdag 24 februari 2018, 20:05 uur

Finale 
Zondag 25 februari 2018, 09:05 uur

Eindstand 

Vrouwen